Seznam občin departmaja Ain zajema 393 občin.

 (CUB) Aglomeraticijska skupnost Bourg-en-Bresse, ustanovljena leta 2001.

Ain